

Plaatsen
Frankrijk
Aire (Ardennes), Ardennes
Aire-sur-l'Adour, Landes
Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais

Aire de service is een verzorgingsplaats langs wegen in Frankrijk en Québec

Spanje
Illa de l'Aire, een eilandje bij Menorca

Zwitserland
Aire-la-Ville, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Genève

Rivieren
Aire (rivier in Frankrijk), zijrivier van de Aisne
Aire (rivier in Engeland), Yorkshire
Aire (rivier in Zwitserland), kanton Genève

Zie ook
Air